Dong kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Dong (Gislev Sogn) – en bebyggelse i Gislev Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Dong (folk) – et minoritetsfolk i Kina
 Dong (valuta) – valuta i Vietnam
 Se også
 DONG